Shri — род  позднемеловых тероподовых динозавров из семейства дромеозаврид. Представлен единственным видом — Shri devi. Описан Аланом Тёрнером и соавторами в 2021 году. Остатки динозавра обнаружены в формации Баруун Гоёот на территории Монголии.

История 
5 июля 1991 года Марк Норелл, один из руководителей американской палеонтологической экспедиции, обнаружил остатки небольшого теропода в формации Баруун Гоёот в Монголии. Было сразу же признано, что он отличается от более распространенного в данном регионе велоцираптора. Норелл дал находке неофициальное название «Ichabodcraniosaurus» в статье, опубликованной в 1996 году. Название относилось к герою рассказа американского писателя Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной Лощине» Икабоду Крейну. Марк Норелл отметил, что в результате однодневных раскопок, проведенных им и Алтангэрэлийном Пэрлэ (Altangerel Perle) во время песчаной бури, череп динозавра так и не удалось отыскать. Окаменелость подготовили ​​Майк Эллисон, Мэрилин Фокс и Джасти Элиси. В 1992 году в научной литературе была опубликована краткая информация о находке. Однако до 2002 года оставалось неясным, какой именно экземпляр упоминается под именем «Ichabodcraniosaurus», пока Марк Норелл не сделал уточнение в электронной рассылке списка динозавров (Dinosaur Mailing List). В 1999 году выдвигалось предположение, что остатки костей могут принадлежать велоцираптору. В 2008 году в своей диссертации Алан Тёрнер заключил, что кости принадлежат отдельному таксону.

Этимология 
Название дано в честь буддийского божества Шри Дэви, широко почитаемой в Монголии в качестве богини-защитницы.

Описание 
Типовой вид Shri devi назвали и описали в 2021 году Алан Тёрнер, Шейна Монтанари и Марк Норелл. Животное при жизни было примерно того же размера, что и велоцираптор — около 2 метров в длину и массой около 15 килограммов.

Голотип IGM 100/980 был найден в слоях формации Баруун Гоёот, которую относят к нижнему маастрихту, возраст формации оценивается в 72 миллиона лет. Он состоит из частичного сочленённого скелета без черепа. Сохранилось 8 шейных позвонков, шейные рёбра, 13 крестцовых позвонков, 8 хвостовых позвонков, 5 шевронов, а также кости таза, правой задней конечности, левой большеберцовой кости без ступни. Кости образца разделены на два блока и частично сочленены.

Отличительные характеристики скелета 
В 2008 году Алан Тёрнер выделил 3 отличительные характеристики этого динозавра. У первого позвонка эпипофизы (epipophysis; выступы под задними суставными отростками) большие, а края заднего суставного отростка позвонка выступают вперёд. Первый и второй позвонки имеют по 2 вертикальных отростка с каждой стороны. Боковые стороны невральных дуг позвонков имеют шероховатость. В 2020 году исследователи определили ещё несколько особенностей, которые отличают Shri devi от велоцираптора. Четвёртый вертел бедренной кости развит слабо. Шейные позвонки спереди имеют глубокие выемки. На последних четырёх шейных позвонках эпипофизы имеют форму колец.

Однако есть и детальное сходство с велоцираптором. Передний край основной части лобковой кости имеет отчётливую выпуклость для крепления охватывающей мышцы (musculus ambiens). Вверху на переднем крае седалищной кости имеется бугорок. Седалищная кость имеет округлый продольный гребень.

3 характеристики, данные в 2008 году, были определены в 2020 году как аутапоморфии — уникальные характеристики, приобретённые в результате эволюции. Кроме того, плюсна пропорционально длиннее на 44 % от длины бедренной кости по сравнению с 35 % в образце велоцираптора IGM 100/986. Серповидный коготь на втором пальце ноги пропорционально больше и составляет 101 % от длины второй плюсневой кости по сравнению с 90 % в образцах велоцираптора IGM 100/982 и IGM 100/985.

Кладограмма 
Shri devi является родственным виду Velociraptor mongoliensis. Он отнесен в семейство дромеозаврид, подсемейства велоцирапторин. Ниже представлена кладограмма, построенная в результате филогенетического анализа:

Примечания 

Дромеозавриды
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии из меловых отложений Монголии
Фоссилии, описанные в 2021 году
Монотипические роды архозавров